„Kaga” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Kaga” – lotniskowiec z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Kaga” (DDH-184) – śmigłowcowiec typu Izumo z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów